Ciresa ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Ciresa österreichische Richterin
 Hans Ciresa (1886–1950), österreichischer Politiker und Polizist
 Meinhard Ciresa (* 1964), österreichischer Rechtsanwalt
 Richard Ciresa, österreichischer Rechtsanwalt